Die Scottish Football League Division One wurde 1927/28 zum 35. Mal ausgetragen. Es war zudem die 38. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 13. August 1927 und endete am 28. April 1928. In der Saison 1927/28 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 16. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Der FC Bo’ness und Dunfermline Athletic stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 47 Treffern Jimmy McGrory von Celtic Glasgow.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1927/28 bei statto.com
 Scottish Division One 1927/28 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1927/28
1927 28